Internazionali BNL d’Italia 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 14–20 maja 2012 roku w Rzymie na kortach ziemnych o puli nagród 2 950 475 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 we Włoszech